Лему́рии (), лемура́лии (Lemuralia) — праздники мёртвых в Древнем Риме. Они проводились . Считалось, что в эти дни души блуждают по миру в виде призраков-вампиров, которых называли лемурами или ларвами. 

Отец семейства вставал в полночь и обходил босиком весь дом, чтобы отогнать духов. После этого он мыл руки в родниковой воде, клал в рот зерна чёрных бобов, которые затем перебрасывал через дом, не оглядываясь назад. При этом он девять раз повторял заклинание: «Это отдаю вам и этими бобами выкупаю себя и своих близких». По поверию, невидимые духи шли следом за ним и собирали рассыпанные по земле бобы. После этого глава семьи снова омывался водой, брал медный таз и бил в него изо всех сил, прося, чтобы духи покинули дом.

Установление Лемуриев связывалось с явлением Фаустулу и Акке Ларентии призрака убитого Рема, из-за чего первоначально праздник назывался «Ремурия». Лемурия тесно связана с греческой .

См. также 
 Вознесеньев день
 Розалии (праздник)
 Русалии
 Поминальные дни у славян
 Хеллоуин

Примечания

Литература 
 
 Lemuralia // William Smith. A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. London, 1875.

Римская мифология
Праздники Древнего Рима
Поминальные дни
Праздники мая